Tornado se poate referi la:

Tornadă, fenomen meteorologic
Panavia Tornado, avion de luptă
B-45 Tornado, primul bombardier cu reacție operațional și primul avion cu reacție realimentat în aer
Tornado Sistems, companie de distribuție de IT din România